Stađa ima više značenja:
 Stađa (Modena)
 Stađa (Sijena)